Tag X steht für:
 einen Tag, dessen Kalenderdatum noch nicht bekannt ist
 Tag X (Manga), Manga
 Tag X (Album), Musikalbum von Glasperlenspiel
 Tag X (Comic), deutscher Titel der französischen Comicserie Jour J
 Terra X: Tag X, Dokureihe über ereignisreiche Tage der Weltgeschichte von Terra X